Ильдар Хафизов () — узбекский и американский борец греко-римского стиля, татарин по национальности, призёр чемпионатов Азии, участник двух Олимпийских игр (2008 и 2020 годов).

Биография 
Родился в 1988 году в Ташкенте. В 2007 году стал бронзовым призёром чемпионата Азии, а на чемпионате мира занял 5-е место. В 2008 году принял участие в Олимпийских играх в Пекине, но там стал лишь 10-м. На чемпионате мира 2009 года был лишь 30-м. В 2011 году стал серебряным призёром чемпионата Азии, но на чемпионате мира вновь был лишь 30-м. В 2017 году стал чемпионом США в весовой категории до 59 кг. Участник чемпионатов мира 2017, 2019, 2022 в составе сборной США.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Узбекистана
Борцы США
Борцы на летних Олимпийских играх 2008 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года